F9 oder F 9 steht für:
 Curtiss F9C „Sparrowhawk“, US-amerikanisches Jagdflugzeug
 Grumman F9F „Panther“, US-amerikanischer Jagdbomber
 DKW F 9, ein Ende der 1930er Jahre geplanter Personenkraftwagen
 IFA F 9, ein ab 1950 vom VEB Automobilwerk Zwickau gebauter Personenkraftwagen basierend auf den Entwürfen von DKW
 Funktionstaste 9, auf der Computertastatur 
 F9, die Stufe 9 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Falcon 9, eine Abkürzung für eine Trägerrakete von SpaceX
 Frontier Airlines (IATA-Code), eine US-amerikanische Fluggesellschaft
 F9, Originaltitel des Films Fast & Furious 9 (2021)

F9 steht für:
 die Fermat-Zahl F9

F-9 steht für:
 Boeing F-9 „Flying Fortress“, US-amerikanische Langstrecken-Fotoaufklärungsumbauten von Boeing B-17 Langstreckenbombern
 Grumman F-9 „Cougar“, US-amerikanischer Jagdbomber, Nachfolger der Grumman F9F „Panther“ mit gepfeilten Flächen

F9